Egipto puede referirse a:

 Egipto, un país del norte de África;
 Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del mundo;
  Sultanato mameluco de Egipto, un antiguo estado en Egipto;
 Egipto, una provincia del Imperio romano;
 Egipto, el nombre de un rey africano, hijo de Belo y Anquínoe;
 Egipto, un barrio histórico del centro-oriente de Bogotá (Colombia).